Bierne (Zweden), een berg in Noord-Zweden
Bierné, een gemeente in het Franse departement Mayenne
Bieren (Frans: Bierne), een gemeente in Noord-Frankrijk
Biernerivier, een rivier in Noord-Zweden